

Art

 Natalia, un roman de Liliane Guignabodet paru en 1983 ;
 Natalia, un film dramatique de Bernard Cohn sorti en 1989.
 Natalia, une composition instrumentale pour guitare de Georges Moustaki, figurant sur la face A de l'album Le Métèque (1969) ;
 Natalia, une chanson de Joan Baez figurant dans son album live From Every Stage (1976), avec des paroles de Roy Apps, Shusha Guppy and G.T. Moore, dédiée à la poétesse russe Natalia Gorbanevskaïa (1936-2013) ;
 Natalia, une chanson de Van Morrison (1981) ;
 Natalia, une valse vénézuélienne d'Antonio Lauro.

Toponymie

 Natalia est une république du  située en Afrique du Sud ; 
 Natalia est un village de la voïvodie de Mazovie ;
 Natalia, une ville située au sud-est du comté de Medina , au Texas, aux États-Unis ;
 Natalia, une localité de la voïvodie de Grande-Pologne.

Prénom

Natalia ou Nathalia est un prénom féminin avec cette graphie et cette orthographe, une variante linguistique du prénom Nathalie, notamment en polonais, italien, espagnol, roumain, anglais, français, allemand, néerlandais, norvégien, suédois, grec, russe, ukrainien, bulgare, romain tardif, corse, occitan, indonésien, espéranto, afrikaans, basque, bosniaque, cebuano, créole haitien, latin, estonien, finnois, frison, galicien, gallois, haoussa, hawaien, hmong, hongrois, igbo, indonésien, irlandais, islandais, javanais, kurde, lingala, luxembourgeois, malaisien, malgache, maori et ouigour;

Patronyme 

 Clift Andro Natalia (1965-), est un acteur indonésien.
Patronyme hispanique
Prénom féminin
Prénom russe
Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom anglais
Prénom scandinave
Prénom suédois
Prénom italien